Kwadwo Asamoah (Accra, 1988. december 9. –) ghánai labdarúgó, középpályás.  klubnélküli szabadúszó. Legutóbb az olasz Cagliari Calcio játékosa volt.

2008 és 2012 között az Udinese játékosa volt, azelőtt hazájából a svájci Bellinzona szerződtette fiatalként. Volt a Torino ifijátékosa is.

Statisztika

Klub

2019. május 26-i statisztika alapján.

Sikerei, díjai 

 Juventus 

 Serie A-győztes:  2012-13, 2013-14, 2014-15, 2015-16, 2016-17, 2017-18, 
 Olasz Kupa-győztes: 2014-15, 2015-16, 2016-17, 2017-18
 Szuperkupa-győztes: 2012, 2013, 2015

Jegyzetek

Források 
Kwadwo Asamoah adatlapja a Juventus oldalán 

Az Udinese labdarúgói
A Juventus labdarúgói
Az Internazionale labdarúgói
Ghánai labdarúgók
A 2010-es világbajnokság labdarúgói
A 2014-es világbajnokság labdarúgói
1988-ban született személyek
Labdarúgó-középpályások
Olasz bajnok labdarúgók
Élő személyek